Golovin – cratere lunare
 Golovin – comune dell'Alaska nella Census Area di Nome

Persone 
 Fëdor Golovin (1650-1706) – cancelliere russo
 Aleksandr Jakovlevič Golovin (1863-1930) – pittore e scenografo russo
 Aleksandr Sergeevič Golovin (1996) – calciatore russo
 Tatiana Golovin (1988) – tennista francese

Pagine correlate 
Golovina